Příjmení Škorpík nosí více významných osobností:

 Emil Škorpík (* 1933) – český kronikář, regionální publicista a historik
 František Xaver Škorpík (1813–1890) – moravský vlastenec a kněz
 Jiří Škorpík (* 1972) – český hudební skladatel, režisér, aranžér, producent a zpěvák